Батийи () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия	
 Батийи () — коммуна во французском департаменте Орн региона Нижняя Нормандия